Ругге́лль () — община в княжестве Лихтенштейн.

Население — 2295 человек (30 июня 2019). Площадь — 7,378 км². Официальный код  — 7010. Почтовый индекс — 9491.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Лихтенштейна